Apóstolos Chrístou (nageur)
 Apostolos Christou (astronome)